Cupa Davis 1983 a fost cea de-a 72-a ediție a turneului masculin de tenis pe națiuni. Finala s-a desfășurat în perioada 26 - 28 decembrie și a fost câștigată de Australia care a obținut cel de-al 25-lea titlu al său.

Grupa Mondială 1983

Rezultate

Vezi și 
 Cupa Davis

1983
Cupa Davis